Zeller Dóra (Esztergom, 1995. január 6. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Jelenleg a német Bayer Leverkusen labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2006-ban a Nyergesújfalu SE csapatában kezdte a labdarúgást. 2009-ben igazolt az Újpesti TE együtteséhez, ahol az élvonalban is bemutatkozott 14 évesen. Az Újpest színeiben 14 bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett. 2010 nyarán a Ferencvároshoz szerződött, majd a TSG Hoffenheim színeiben folytatta. A 2018–2019-es szezon végével egyéves szerződést írt alá a Bayer Leverkusen együtteséhez, ahol hamar beilleszkedett, játéka pedig meggyőzte a klub vezetését és újabb kétéves kontraktust kötöttek Zellerrel.

A válogatottban
2013 óta 55 alkalommal szerepelt a válogatottban és 17 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 NB II
 bajnok: 2012–13
Az év magyar labdarúgója (2014)

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az Újpest FC női labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim női labdarúgói
A Bayer Leverkusen női labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói
Esztergomiak